The Battle of the Sexes (1914), een film van D.W. Griffith
The Battle of the Sexes (1928), een film van D.W. Griffith
The Battle of the Sexes (1959), een film van Charles Crichton
Battle of the Sexes (spel), een door de speltheorie bestudeerd coördinatiespel